Петровского — название населённых пунктов на Украине:

 Петровского — до 2016 года название села Ореховое в Покровском районе Донецкой области.
 Петровского — до 2016 года название села Вишнёвое в Кодынцевском районе Одесской области.
 Петровского — село в Оржицком районе Полтавской области, ликвидировано в 1995 году.
 Петровского — до 2016 года название села Благовещенское в посёлка в составе города Херсон Херсонской области.
 Петровского — до 2016 года название села Приветное в Драбовском районе Черкасской области.
 Петровского — до 2016 года название посёлка Степовое в Золотоношском районе Черкасской области.
 Петровского — до 2016 года название села Вишнёвое в Бахмачском районе Черниговской области.